Heinrich Schenker
 Heinz Schenker
 Michael Schenker
 Michael Schenker Group (o M.S.G), il progetto musicale del virtuoso chitarrista tedesco Michael Schenker
 The Michael Schenker Group, il primo album dei Michael Schenker Group
 Armed & Ready: The Best of the Michael Schenker Group
 Rudolf Schenker, nella cittadina tedesca di Hildesheim, non lontano da Hannover
 Zoltán Schenker